Пискуньи (Arthroleptidae) — семейство бесхвостых земноводных, обитающих в Африке. Ранее представители семейства относились к настоящим лягушкам.

Описание 
В семейство входят лягушки с разнообразной морфологией, экологией, размерами тела и образом жизни. Общая длина представителей этого семейства колеблется от 2,5 до 10 см. Самцы некоторых видов имеют очень длинный третий палец задней ноги, который может достигать до 40 % размера тела. Встречаются волосатые лягушки — в брачный период у самцов на боках тела и бёдрах развиваются длинные волосовидные сосочки кожи, служащие дополнительными органами дыхания, и защищающие самца во время боя. У некоторых видов когти имеют не кератиновую структуру, а костную.

Окраска яркая, самки обычно светлее самцов.

Образ жизни 
Населяют лесную местность, но представителей родов Leptopelis и Arthroleptis можно встретить на заливных лугах. Большую часть жизни проводят в лесной подстилке, совсем не соприкасаются с водой. Активны преимущественно в сумерках или ночью. Питаются мелкими беспозвоночными и их личинками. Ведут себя агрессивно. 

Представителей родов Astylosternus, Trichobatrachus и Leptodactylodon разводят и употребляют в пищу местные жители (как взрослых, так и головастиков).

Размножение 
Это яйцекладущие амфибии. Самцы во время брачного сезона издают тонкие звуки, похожие на писк, отсюда происходит название этих земноводных. У рода Arthroleptis и, возможно, нескольких видов Leptopelis, наблюдается прямое развитие — отсутствует фаза головастика, из яиц выходят уже сформированные лягушата. Головастики обитают в ручьях и реках, но некоторые виды Leptopelis можно найти в небольших стоячих водоёмах.

Распространение 
Ареал семейства охватывает Африку южнее Сахары.

Классификация 
На январь 2023 года в семейство включают 3 подсемейства, 7 родов и 152 вида:

Arthroleptinae Mivart, 1869 

  (48 видов)
  (18 видов)

Astylosterninae Noble, 1927

  (13 видов)
  (15 видов)
 (1 вид)
 
  (1 вид)
 

Leptopelinae Laurent, 1972

 (56 видов)

Галерея

Примечания

Литература 
 Mivart, 1869 : On the Classification of the Anurous Batrachians. Proceedings of the Zoological Society of London, vol.1869, p.280–295.
 Zweifel, Robert G. (1998). In Cogger, H.G. & Zweifel, R.G. Encyclopedia of Reptiles and Amphibians. San Diego: Academic Press. p. 101. ISBN 0-12-178560-2.

 
Семейства земноводных